Časovni stroj je lahko:

 teoretična naprava za potovanje v času
 Časovni stroj (novela) - novela H.G. Wellsa iz leta 1895 (v izvirniku The Time Machine)
 Časovni stroj (film, 1960) - ameriški znanstvenofantastični film režiserja in producenta Georgea Pala iz leta 1960 (v izvirniku The Time Machine)